Le mot Coulommiers peut signifier :

 Communes
 Coulommiers, commune française de Seine-et-Marne, Île-de-France
 Également le chef-lieu du canton de Coulommiers et ce fut, jusqu'en 1926, une sous-préfecture
 Coulommiers-la-Tour, commune française de Loir-et-Cher, Centre-Val de Loire.

 Agriculture et alimentation
 Coulommiers (fromage) ou brie de Coulommiers, un fromage français lié à la ville éponyme, dans le département de Seine-et-Marne et la région Île-de-France.

 Voir aussi
 Colomiers est une commune française de Haute-Garonne, Midi-Pyrénées
 Coulmiers est une commune française du Loiret, Centre-Val de Loire.
 Coulommes est une commune française de Seine-et-Marne, Île-de-France
 La Commanderie de Coulommiers (Seine-et-Marne).

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France